Зелимхан () — село в Зелимханском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Имя селу дано в честь убитого в первые годы советской власти милиционера Зелимхана Салимова.

История 
С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Зелимхан входило в Еникендский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района. 8 июня 1999 года из части Ашагы-Кесаманского административно-территориального округа создан Зелимханский АТО.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Зелимханского административно-территориального округа был учрежден Зелимханский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Село находится в 10 км от райцентра Акстафа и в 450 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Шакарлы.

Село находится на высоте 303 метра над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается виноградарством и животноводством.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,2 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены средняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района